Stürming ist der Ortsname von

 Stürming (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Stürming (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern